Казинка-Фумальто () — один из 25 кантонов департамента Верхняя Корсика, региона Корсика, Франция. INSEE код кантона — 2B09. Казинка-Фумальто полностью находится в округе Корте. Кантон был создан в 2015 году.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхняя Корсика уменьшилось с 30 до 15. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, кантон Казинка-Фумальто был образован 22 марта 2015 года. Он был сформирован из бывших кантонов Весковато (7 коммун), частично Фьюмальто-д’Ампуньяни (18 коммун).

Коммуны кантона 
В кантон входят 25 коммун, из них главной коммуной является Пента-ди-Казинка.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Казинка-Фумальто баллотировались 3 пары кандидатов. С поддержкой 79,99 % Янник Кастелли и Мишель Венцентелли были избраны на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 47,37 %.

Примечания 

Кантоны департамента Верхняя Корсика